A National Football League 1986-os szezonja a 67. szezon volt az amerikai professzionális amerikaifutball-ligában. A szezont a Super Bowl XXI zárta, amelyet a Washington Redskins a New York Giants ellen nyert meg.

Alapszakasz 

Döntetlenre végzők

Rájátszás

Források

További információk 
 Az NFL hivatalos honlapja

National Football League szezonok
Nfl